Leopold Kronecker, een Duits wiskundige

 Kronecker-delta
 Kronecker-product
 Kronecker-symbool